

Persone 
Juriy Cannarsa – ex calciatore italiano
Piermarco Cannarsa – docente e matematico italiano

Altro 
Stadio Gino Cannarsa – stadio di Termoli
Commissione Cannarsa – anche nota come Commissione per la pubblicazione delle liste dei fiduciari OVRA